Carlos Enrique Ruiz Abreu (nacido en el municipio de Minatitlán, Veracruz, México, 4 de septiembre de 1958) es un investigador, con licenciatura, maestría y doctorado en historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 1 de diciembre del 2018 y a la fecha, es Director General del Archivo General de la Nación de México, nombramiento conferido por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Gestión como titular del Archivo General de la Nación de México 
En su gestión como director general del Archivo General de la Nación, Ruiz Abreu ha priorizado la organización y preservación del acervo documental que custodia la institución.

Al asumir la titularidad del Archivo General de la Nación emprendió una Evaluación Diagnóstica que reveló que 60% del acervo documental no se encontraba descrito, es decir, no se tenía certeza sobre el contenido de los documentos históricos, y del 40% restante que sí contaba con instrumentos de descripción, solamente la mitad (20% del total) se encontraban descritos bajos criterios uniformes y adecuados, mientras que el restante se encontraba descrito con diferentes parámetros. Esta evaluación diagnóstica también arrojó que para el cierre del 2018 prevalecía un rezago de 4,971 solicitudes de baja documental por parte de dependencias y entidades públicas de la Administración Pública Federal.

Frente a este panorama, emprendió gestiones ante el Presidente de la República para fortalecer las capacidades de la institución: en 2022 logró duplicar la plantilla de personal, con lo cual ha logrado acelerar el ritmo de organización, descripción, conservación y digitalización del patrimonio documental de la Nación. Este fortalecimiento institucional ha tenido también como resultado que, por primera vez en su historia, el Archivo General de la Nación haya logrado recuperar documentos que a lo largo de décadas estuvieron siendo sustraídos. Durante 2022, fecha en que se estableció la Subdirección para la Protección y Restitución del Patrimonio Documental, se reintegraron 17 documentos, de los cuales 16 pertenecen al fondo documental Hospital de Jesús y en varios se identifica la firma de Hernán Cortés, y habían sido subastados en Nueva York, mientras que otro más corresponde al Reglamento para el Gobierno de la Provincia de Californias; en 2023, arrancando el año, el 1 de enero se logró la repatriación de otro documento firmado por Hernán Cortés.

Para abatir el rezago en materia de solicitudes de baja documental pendientes de dictaminar, formuló nuevos criterios para tramitar el destino final de la documentación de las dependencias y entidades públicas del Poder Ejecutivo Federal, lo cual redefinió el papel y responsabilidad del Archivo General de la Nación y de las propias instituciones generadoras de la documentación, ya que anteriormente el Archivo General de la Nación cargaba con la responsabilidad de validar el contenido de la información que las instituciones tramitaban para su eliminación o su transferencia al archivo histórico, lo que resultaba una carga desmedida e inapropiada para el AGN, ya que para asumir esta responsabilidad del Archivo General de la Nación habría requerido de una mayor y diversa cantidad de personas servidoras públicas dictaminadoras, que tuvieran dominio de las diferentes materias especializadas de cada institución, un conocimiento de su marco jurídico, de sus funciones y de la propia historia de la institución, para contar con los criterios necesarios para poder valorar si la documentación propuesta era susceptible de eliminación o de conservación permanente, también implicaba que el AGN tuviera acceso físico a la documentación para poder cotejar los inventarios de bajas documentales con los propios expedientes y poder corroborar la correspondencia de la información. Ante este escenario, en octubre del 2021 Carlos Enrique Ruiz Abreu, en su calidad de titular del Archivo General de la Nación, emitió nuevos Lineamientos para que el AGN emita el dictamen y acta de baja documental o de transferencia secundaria para los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo Federal, previsto en el artículo 106, fracción VI de la Ley General de Archivos, bajo estos nuevos criterios, la responsabilidad absoluta sobre la valoración de los documentos recae sobre cada Sujeto Obligado, con una fuerte participación de su Grupo Interdisciplinario, y el papel del Archivo General de la Nación se acota a corroborar que la institución realizó adecuadamente el procedimiento para decidir el destino final de su documentación.

Su gestión ha coincidido con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, ordenamiento que cobró vigencia el 15 de junio del 2019, por lo que además de la ejecución de una estrategia masiva y sin precedentes para terminar de ordenar y describir los documentos históricos que constituyen el patrimonio documental de la Nación, ha articulado los esfuerzos para implementar la nueva Política Nacional de Archivos y brindar capacitación y acompañamiento a las instituciones públicas de todo el país, de un padrón de Sujetos Obligados por la Ley General de Archivos que rebasa a las 10,000 dependencias y entidades públicas en todo el país. Como parte de este esfuerzo, se ha logrado establecer un programa de asesorías archivísticas gratuitas para Sujetos Obligados de todo el territorio nacional, en temas específicos como procesos técnicos en archivos históricos y archivos de concentración, manejo de archivos de trámite, conformación de los Grupos Interdisciplinarios, funcionamiento de los Sistemas Institucionales de Archivos y realización de auditorías archivísticas.

En el proceso de implementación de la Ley General de Archivos, y en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Archivos, ha establecido una política de acompañamiento a las entidades federativas para la armonización de sus leyes locales de archivos con la Ley General de Archivos, donde la mancuerna con archivos estatales ha sido clave para lograr la concertación entre los diversos actores políticos locales, particularmente entre los poderes legislativos y ejecutivos locales.

A la cabeza del CONARCH, la Secretaría Técnica trabaja  la ruta para la definición y diseño de la política nacional de gestión documental y archivos que mandata la Ley General de Archivos, la cual se está construyendo con la participación de los consejos locales de archivo, siguiendo la metodología del marco lógico, y que se proyecta concluir y aprobar a finales del 2023.

Otra responsabilidad que le ha correspondido asumir como cabeza del Archivo General de la Nación, es el desarrollo, implementación, administración y promoción del Registro Nacional de Archivos, que conforme al Capítulo VI de la Ley General de Archivos, es una aplicación informática administrada por el Archivo General de la Nación que tiene como objeto obtener y concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados de interés público, así como difundir el patrimonio documental resguardado en sus archivos, para lo cual todos los Sujetos Obligados por la Ley General de Archivos deben inscribirse y refrendar su registro cada año.

En este mismo tenor, como parte de las estrategias para levantar información precisa y confiable sobre el estado de la archivística en el país, como director general del Archivo General de la Nación ha implementado el Programa Memoria de los Archivos, que tiene como propósito recabar, sistematizar, procesar y analizar información sobre las condiciones en las que se encuentran los archivos estatales y municipales en México, en cuanto a instalaciones, infraestructura, estado de organización, descripción y conservación de sus acervos documentales, así como políticas para su acceso y divulgación, a partir de lo cual se están construyendo indicadores de desarrollo archivístico que permitan tener con el mayor nivel de precisión una radiografía de la archivística en las instituciones públicas de México y a partir de ello contar con insumos para definir las políticas nacionales precisas para la gestión documental y administración de archivos.  

Cabe destacar también que bajo su mando se trabaja también en el reglamento de la Ley General de Archivos, que definirá criterios específicos para la operación de los Sistemas Institucionales de Archivos, el funcionamiento de los Grupos Interdisciplinarios y medidas para la protección y preservación del patrimonio documental.

Gestión como titular del Archivo Histórico de la Ciudad de México 
Desde el año 2002 y hasta el 2018, Carlos Enrique Ruiz Abreu fue director del Archivo Histórico de la Ciudad de México, donde contribuyó a establecer el desarrollo informático de la institución a efecto de garantizar la conservación del patrimonio histórico del Archivo, concretó convenios de colaboración con las dependencias del Gobierno del Distrito Federal e Instituciones académicas, a fin de desarrollar acciones para la modernización de los servicios archivísticos, así como para el rescate, organización, conservación y aprovechamiento del patrimonio documental del entonces Distrito Federal, lo que incluyó el establecimiento de las políticas y lineamientos para analizar, valorar y disponer del destino final de la documentación liberada por las dependencias del entonces gobierno del Distrito Federal, incorporando a los acervos de este organismo los que posean interés histórico.

Trayectoria como investigador 
Como historiador, Carlos Enrique Ruiz Abreu ha destacado por su trabajo de investigación focalizado en las dinámicas económicas de la región sureste del país, a continuación se enlistan las instituciones y los proyectos de investigación en los que ha contribuido.

Instituto de Cultura del Estado de Tabasco, Campeche y Chiapas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ciudad de México; enero 1984 a diciembre de 2014. Línea de Investigación: Historia económica, social y política época colonial, siglo XIX y XX.

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología; Ciudad de México; enero de 1997 a diciembre de 1998. Línea de investigación: El Caribe en una perspectiva histórica: región, frontera y relaciones internacionales.

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología; (número de registro 30577- H), Ciudad de México; enero de 2000 a diciembre del 2001; línea de investigación: El comercio marítimo en el Golfo de México y sus relaciones mercantiles con Europa y Estados Unidos siglo XIX.

Publicaciones y colaboraciones académicas 
1. Comercio y milicias de Tabasco en la colonia, Villahermosa, Tabasco, Gobierno del Estado de Tabasco-Instituto de Cultura de Tabasco, 1989. 385 p. (Serie: Lo de entonces)

2. La Revolución en Chiapas: Índice de documentos. Compilador e introducción. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Gobierno del Estado de Chiapas-Instituto Chiapaneco de Cultura, 1993. 172 p. (Cuadernos de archivo No. 3)

3. SEÑORES DE LA TIERRA Y EL AGUA: propiedad, comercio y trabajo en el Tabasco colonial, Villahermosa, Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,1994. 172p.

4. PARA ESCRIBIR LA HISTORIA DE CAMPECHE. Catálogo de Documentos Coloniales, Campeche, Camp., Gobierno del Estado de Campeche, Consejo Nacional

para la Cultura y las Artes, Instituto de Cultura de Campeche, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, 1996. 227 p. (Serie historia: Palo de Tinte)

5. Fuentes para el estudio de la Revolución en Tabasco, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1997. 285 p. (Fuentes para el estudio de la Revolución Mexicana)

6. La Nacionalización de los bienes de la Iglesia en Chiapas 1860-1910: Documentos para la historia del siglo XIX en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas, 1997. 87 p.

7. Documentos coloniales para la historia de Chiapas. Localizados en el Archivo General de la Nación, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas: Archivo General de la Nación, 1999. 99 p.

8. Catálogo de documentos coloniales para la historia de Campeche, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto de Cultura de Campeche, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, 2000. 363 p.

9. Emilio Rabasa Estebanel: Los combates por la vida, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, 2000, 103 p. (Historia del poder en Chiapas).

10. Tabasco en la época de los Borbones. Comercio y mercados 1777-1811, Villahermosa Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2001. 390 p. (Manuel Mestre Ghigliazza: Historia y pensamiento).

11. Carlos E. Ruiz Abreu, Tabasco en los archivos Carlos Basave, Juan Barragán y Amado Aguirre: guía documental, México, Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, 2010. 320 p.

12. Relación documental para la historia de la provincia de Tabasco 1539-1885, Villahermosa Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2012. 419 p. (Manuel Mestre Ghigliazza: Historia y pensamiento).

13. El legado de Juárez a Tabasco. Leyes e ideas 1855-1872, Villahermosa Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2017. 291 p. (Manuel Mestre Ghigliazza: Historia y pensamiento).

Libros en coautoría 
1. "La economía de Tabasco en la colonia", en: Historia General de Tabasco, México, Gobierno del Estado: Secretaría de Educación Cultura y Recreación, Dirección de Educación Superior e Investigación Científica, 1994, t. II, pp. 1-114.

2. “Primera parte 1824-1846”, en Historia del H. Congreso de Chiapas: 1824-1994, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Congreso del Estado de Chiapas, 1994, v. 1, pp. 13-69.

3. Loyola, Rosy y Carlos Ruiz Abreu, Fuentes documentales coloniales para la historia de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León, Gobierno del Estado de Nuevo León, Archivo General de la Nación, 1999. 284 p.

4. Ruiz Abreu, Carlos E. y Jesús A. Domínguez Durán, Catálogo de documentos de la municipalidad de Tlalpan I, Verdehalago, Gobierno del Distrito Federal, Archivo Histórico del Distrito Federal, 2000, 281 p.

5. Ruiz Abreu, Carlos E. y Nelson Ricardo Méndez Cantarell, Catálogo de documentos Ayuntamiento de la Ciudad de México Policía I (1709-1915, Gobierno del Distrito Federal, Archivo Histórico del Distrito Federal, 2000, 6. 273 p.

7. Carlos Ruiz Abreu y Jorge Abdo Francis, El hombre del Sureste I. Relación documental del Archivo particular de Tomás Garrido Canabal, México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Archivo General de la Nación, 2001. 545 p.

8. Carlos Ruiz Abreu y Jorge Abdo Francis, El hombre del Sureste II. Relación documental del Archivo particular de Tomás Garrido Canabal, México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Archivo General de la Nación, 2003. 497 p.

9. Carlos Ruiz Abreu y Jorge Abdo Francis, El hombre del Sureste III. Relación documental del Archivo particular de Tomás Garrido Canabal, México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Archivo General de la Nación, 2004. 694 p.

10. Ruiz Abreu, Carlos E., Leonor Estévez Zamora y Rosa María Luna Alvarado, Catálogo de documentos de la municipalidad de Tlalpan II, Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura, Archivo Histórico del Distrito Federal, 2004, 237 p.

11. Carlos Ruiz Abreu y Jorge Luis Capdepont Ballina, Las Fronteras del Agua. Historia de los límites territoriales de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2015. 256 p.

12. Carlos Ruiz Abreu y Jorge Luis Capdepont Ballina, Cartografía para el estudio de los límites territoriales de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2015

Estímulos y reconocimientos 

 Estímulo: Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 1995 al año 2008.
 Reconocimiento: Premio al Mérito Académico “Manuel Gil y Sáenz”. Otorgado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Año 2000.
 Reconocimiento: Premio “Juchimán de Plata”, en Ciencia y Tecnología. Otorgado por la Asociación Civil Juchimanes de Plata, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y el Gobierno del Estado de Tabasco. Año 2003.
 Reconocimiento: Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, socio correspondiente en el Estado de Tabasco. Año 2005.
 Reconocimiento: Premio “Sabia del Edén”, por trayectoria en las Ciencias Sociales por el Gobierno del Estado de Tabasco. Año 2018.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Archivística
Archivos
Archivos de México
Carlos Ruiz Abreu
Historia de México
Patrimonio Documental